Александр Забелин:
 Забелин, Павел Александрович (1911—1950) — советский футболист, защитник.
 Забелин, Павел Петрович (1847—1912) — русский писатель, публицист.
 Забелин, Павел Витальевич (род. 1995)— белорусский футболист, полузащитник.